Strzyże peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Strzyże, village du powiat de Pułtusk,
 Strzyże, village du powiat de Żyrardów.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Strzyże, village.